Lunan (Frankrijk); gemeente en plaats in het Franse departement Lot in de regio Occitanie
Lunan (Schotland); een dorp in het Schotse raadsgebied Angus